Sārān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sārān (ort i Iran), Västazarbaijan, 
 Sārī-ye Kūchek, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar